Stephanie Hodge (1956 –) – attrice statunitense
 Stephanie Hodge (1979 –) – attrice e modella statunitense